Шесто Светско првенство у одбојци 1966. је одржано у Чехословачкој од 30. августа до 11. септембра 1966. На првенству су учествовале 22 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 група (две групе по 6 екипа и две групе по 5 екипа).

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 22 репрезентације су биле подељене у 4 група. По две првопласиране екипе из свих група су се пласирале у групу од 1. – 8. места. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из свих група су се пласирале у групу од 9. – 16. места. Петопласиране и шестопласиране екипе из свих група су се пласирале у групу од 17. – 22. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршни круг

Група од 17. – 22. места

Група од 9. – 16. места

Група од 1. – 8. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
 ФИВБ 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Чехословачкој
Одбојка у 1966.